Le qualificazioni del singolare del Taipei OEC Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ayano Shimizu (primo turno)
  Karman Thandi (ultimo turno)
  Jang Su-jeong (qualificata)
  Xun Fangying (spostata nel tabellone principale)

  Tereza Martincová (qualificata)
  Zhang Yuxuan (qualificata)
  Mayo Hibi (primo turno)
  Lizette Cabrera (ultimo turno, lucky loser)

Qualificate 

  Tereza Martincová
  Zhang Yuxuan

  Jang Su-jeong
  Elena-Gabriela Ruse

Lucky loser 

  Lizette Cabrera

  Ng Kwan-yau

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2018